Афанасьев, Николай: Афанасьев, Николай — украинский самбист.
 Афанасьев, Николай Афанасьевич (1923—1943) — участник Великой Отечественной войны, в бою закрыл своим телом амбразуру пулемёта.
 Афанасьев, Николай Георгиевич (1940—2002) — советский футболист.
 Афанасьев, Николай Григорьевич (1925—?) — российский художник.
 Афанасьев, Николай Иванович (1914—1992) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Николай Константинович (род. 1965) — советский и российский легкоатлет-многоборец.
 Афанасьев, Николай Леонидович (1915—1989) — советский актёр.
 Афанасьев, Николай Михайлович (1916—2009) — конструктор стрелкового вооружения.
 Афанасьев, Николай Николаевич (1893—1966) — протоиерей, русский православный богослов-экклезиолог, профессор Свято-Сергиевского Православного Богословского Института в Париже.
 Афанасьев, Николай Порфирьевич (1902—1979) — главный военный прокурор, заместитель Генерального прокурора СССР, генерал-лейтенант юстиции.
 Афанасьев, Николай Фёдорович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Николай Яковлевич (1821—1898) — музыкант и композитор.